Carlos Varela :
 Carlos Varela, musicien né en 1963
 Carlos Varela, footballeur né en 1977

Voir aussi
 Juan Carlos Varela (né en 1963), homme politique du Panama.